Archivo puede referirse a:
 El archivo de documentos, conjunto ordenado de documentos o lugar donde estos se almacenan.
 El archivo informático (o fichero informático), conjunto de bits almacenados en un dispositivo.
 El archivo binario, archivo informático que contiene información codificada en binario.
 El sistema de archivos (o sistema de ficheros), componente del sistema operativo encargado de administrar y facilitar el uso de las memorias periféricas.
 El administrador de archivos (o gestor de archivos o explorador de archivos), programa informático que proporciona una interfaz de usuario para administrar archivos y directorios.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para archivo.